Этова () — слово из языка индейцев крики, означающее «город; люди; племя», топоним в США:

  — река в Джорджии
 Этова (округ) — округ в Алабаме

Населённые пункты
 Этова (Арканзас) — город в Арканзасе
  — город в Оклахоме
  — статистически обособленная местность в Северной Каролине
  — город в Теннесси

См. также
 Этова-Маундз — археологический памятник доколумбовой индейской культуры в Северной Америке на реке Итова